Fraaie dennenbladroller
 Kleine dennenbladroller